Səfərli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Səfərli – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian